Biztosíték, védőeszköz, amely zárlat vagy túlterhelés esetén megszakítja az érintett áramkört.
 Biztosíték, a hitelezés kockázatát csökkentő pénzügyi eszköz.